Koekoekseffect heeft twee betekenissen:
 Seksuele ontrouw binnen een relatie, zie Cuckolding
 Financiële verdringing: Koekoekseffect (financieel)